Betzengraben heißen die folgenden Gewässer:

 Betzengraben (Altmühl), linker Zufluss der Altmühl bei Haag, Stadt Ornbau, Landkreis Ansbach, Bayern
 Betzengraben (Main), linker Zufluss des Mains in Zell am Main, Landkreis Würzburg, Bayern

Siehe auch:
 Betzenbach